Хуан Пабло Варгас Кампос (, род. 6 июня 1995, ) — коста-риканский футболист, защитник колумбийского клуба «Мильонариос» и национальной сборной Коста-Рики.

Клубная карьера 
Во взрослом футболе дебютировал в 2014 году выступлениями за команду «Алахуэленсе», приняв участие лишь в 5 матчах чемпионата.

8 июня 2016 года Варгас перешел в «Эредиано», из которого сразу был отдан в аренду в клуб «Белен». Отыграл за команду следующий сезон, приняв участие в 34 матчах. 2 мая 2017 года игрок официально присоединился к «Эредиано».

Выступления за сборную 
В 2017 году дебютировал в официальных матчах в составе национальной сборной Коста-Рики в матче Центральноамериканского кубка против сборной Белиза (3:0). Этот матч стал единственным для игрока на турнире, где его команда стала четвертой.

Летом того же года в составе сборной был участником розыгрыша Золотого кубка КОНКАКАФ 2017 года в США, заменив в последний момент травмированного Рональда Матарриту.

Сейчас провел в форме главной команды страны 1 матч.

Примечания

Ссылки 
 
 
 

Футболисты Коста-Рики
Игроки сборной Коста-Рики по футболу
Игроки ФК «Алахуэленсе»
Игроки ФК «Эредиано»
Игроки ФК «Белен»
Игроки ФК «Депортес Толима»
Игроки ФК «Мильонариос»